Евге́ний Чумаче́нко:
 Чумаченко, Евгений Викторович (род. 1975) — российский футболист, защитник.
 Чумаченко, Евгений Николаевич (1951—2015) — российский учёный, заведующий кафедрой математического моделирования МИЭМ, профессор, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2011).